V6 (Ви-си́кс) — японский бой-бэнд (идол-группа), созданный агентством Johnny & Associates в 1995 году. Группа поделена на две подгруппы по возрасту: 20th Century («20-й век») состоит из трёх старших участников, а Coming Century («Грядущий век») — из трёх младших. В 2005 году музыканты группы снялись в фильме «Смертельный побег» режиссёра Сабу.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт V6  от лейбла Avex Trax
 V6 на сайте Johnny's Net

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Бой-бэнды Японии
Идол-группы Японии
Johnny's
Исполнители Avex Group